Пибаньшу́р:

 Пибаньшур — деревня в Балезинском районе.
 Русский Пибаньшур — деревня в Балезинском районе.
 Удмуртский Пибаньшур — деревня в Балезинском районе.
 Пибаньшур (станция) — железнодорожная станция.
 Пибаньшур (Балезино-3) — арсенал ракетных войск стратегического назначения в/ч 25850.